SBB:
 Швейцарские федеральные железные дороги, SBB-CFF-FFS.
 Облигации социального успеха () — см. Социальная облигация.
 SBB, Silesian Blues Band — польская рок-группа, известная с 1971 года